L'édition 2022 du Trophée des championnes est la  du Trophée des championnes et se déroule le  au Stade Marcel-Tribut à Dunkerque.

Les règles du match sont les suivantes : la durée de la rencontre est de 90 minutes, puis, en cas de match nul, les deux équipes se départageront directement lors d'une séance de tirs au but.

Le match oppose l'Olympique lyonnais, vainqueur de la Division 1 2021-2022, au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France 2021-2022.

Feuille de match

Notes et références 

2022
Football en France en 2022
Sport en France en août 2022
Football dans les Hauts-de-France